

Localidades 

 Jacksonville - a cidade mais populosa do estado da Flórida
 Jacksonville (Alabama)
 Jacksonville (Arkansas)
 Jacksonville (Carolina do Norte)
 Jacksonville (Geórgia)
 Jacksonville (Illinois)
 Jacksonville (Missouri)
 Jacksonville (Ohio)
 Jacksonville (Oregon)
 Jacksonville (Pensilvânia)
 Jacksonville (Texas)
 Jacksonville Beach

Desambiguações de topônimos